Командний чоловічий розряд з настільного тенісу на Літніх Олімпійських іграх 2012 року проходив з 3 по 8 серпня у Виставковому центрі Лондона. В турнірі взяли участь 48 спортсменів із 16 країн.

Призери

Розклад
Весь час - (UTC+1).

Формат змагань 
Змагання проходили у форматі плей-оф, де і визначали медалістів.

Посів 
Посів команд базувався на особистому рейтингу липня 2012 року, беручи до уваги гравців, які кваліфікувались від кожної команди.

Змагання
Жеребкування змагань відбулось 25 липня 2012 року.

Турнірна сітка

Результати

Перший раунд

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Матч за 3-е місце

Фінал

Примітки

Джерела 
 Змагання з настільного тенісу на офіційному сайті Олімпіади у Лондоні 

Серпень 2012